wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (ang. producer price index, PPI) 
 inhibitory pompy protonowej (ang. proton pump inhibitor, PPI)
 Włoska Partia Ludowa (1919–1926) (wł. Partito Popolare Italiano, PPI)
 pixel na cal (ang. pixels per inch, ppi)
 poród przedwczesny zagrażający (łac. partus praematurus imminens, PPI)
 difosforany – określane skrótem PPi